

Sigle 
 Generic Mapping Tools – software geografico
 Giant Magellan Telescope – telescopio astronomico 
 Grandi Motori Trieste – azienda produttrice i motori diesel
 Greenwich Mean Time, in italiano Ora media di Greenwich – vecchio fuso orario di riferimento

Codici 
 GMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Granite Mountain (Stati Uniti)